Sonnenspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Sonnenspitze (bergstopp i Österrike, Politischer Bezirk Imst), Tyrolen, 
 Sonnenspitze (bergstopp i Österrike, Politischer Bezirk Kufstein), Tyrolen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar